Шпаковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шпаковщина — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Шпаковщина — деревня в Смолевичском районе Минской области.